

Cinema 
 Lemoyne – film del 2005 diretto da Simon Beaulieu, Benjamin Hogue, Christian Laramée

Geografia 
 LeMoyne – città del Québec (Canada)
 Lemoyne – CDP della Contea di Keith, Nebraska (Stati Uniti d'America)
 Lemoyne – borough della Contea di Cumberland, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)

Persone 
 François Lemoyne – pittore francese
 Jean-Louis Lemoyne – scultore francese
 Serge Lemoyne – pittore canadese